Halloy, commune française de l'Oise
 Halloy, commune française du Pas-de-Calais
 Halloy, hameau belge de la province de Namur.

Voir aussi 

Halloy-lès-Pernois, commune française de la Somme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France